

Іст-Трой — місто, штат Вісконсин
 Іст-Трой — селище, штат Вісконсин